Indianapolis 500 1956 (oryg. Indianapolis International Sweepstakes) – 3. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1956, która odbyła się 30 maja 1956 po raz 7. na torze Indianapolis Motor Speedway.

40. Indianapolis 500, 7. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Wyścig 
Źródła: statsf1.com

Najszybsze okrążenie 
Źródło: statsf1.com

Prowadzenie w wyścigu 
Źródło: statsf1.com

Klasyfikacja po wyścigu 

Pierwsza piątka otrzymywała punkty według klucza 8-6-4-3-2, 1 punkt przyznawany był dla kierowcy, który wykonał najszybsze okrążenie w wyścigu. Klasyfikacja konstruktorów została wprowadzona w 1958 roku. Liczone było tylko 5 najlepszych wyścigów danego kierowcy. W nawiasach podano wszystkie zebrane punkty, nie uwzględniając zasady najlepszych wyścigów.

Uwzględniono tylko kierowców, którzy zdobyli jakiekolwiek punkty

Przypisy 

1956 w Formule 1
1956
1956 w Stanach Zjednoczonych